Koláček ist der Familienname folgender Personen:
 František Koláček (Geograph) (1881–1942), tschechischer Geograph und Hochschullehrer, Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime
 František Koláček (Physiker) (1851–1913), tschechischer Physiker und Hochschullehrer
 Josef Koláček (1929–2019), tschechischer Jesuit und Journalist